Ботаническая:

 
 Ботаническая — железнодорожная платформа в Екатеринбурге.
 Ботаническая — закрытый остановочный пункт в Киеве.
 Ботаническая — балка в Крыму.

См. также 
 Ботаническая улица
 Ботаническая площадь
 Ботанический